Apparatschik (russisch: аппара́тчик) bezeichnet:

 Apparatschik, Bezeichnung eines Parteifunktionärs oder Bürokraten in den ehemaligen sozialistischen Staaten
 Apparatschik (Band), deutsche Folkband
 Apparatjik, internationale Supergroup